La truffa DSEO (acronimo per Distributed Software Engaging Outraging) è un tipo di truffa molto diffusa mediante l'acquisto di merce su siti internet di e-commerce quali ebay con codici di carte di credito altrui ottenuti illegalmente.
L'attributo "Distributed" indica le tecniche di trasferimento reiterato del denaro sottratto e dell'oggetto acquistato tra più complici per renderlo "pulito" e ostacolare le autorità nel rintracciare i truffatori.

Acquisizione del codice della carta
Mentre nel caso del Phishing il codice della carta viene sottratto con l'inganno, fingendosi la banca o un'altra entità considerata affidabile (trusted) dalla vittima, in una truffa DSEO il truffatore insospettisce deliberatamente la vittima per indurla a rivolgersi a delle autorità. Contemporaneamente, però, un altro truffatore si presenta alla stessa persona come un tecnico dell'ISP e le chiede se ci sono dei problemi, generalmente per via telefonica.

Voci correlate
Truffa alla nigeriana
Phishing

Collegamenti esterni

Sicurezza di rete
Tecniche di attacco informatico
Pratiche illegali